Pietra oder Piètra ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Piètra (1879–1961), italienischer Statistiker
 Georg Della Pietra (* 1935), Schweizer Musiker
 Giovanni Battista della Pietra (1871–1940), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Minervino Pietra (* 1954), ehemaliger portugiesischer Fußballer

Siehe auch:

 Pietra Ligure, Pietra dura, Ponte Pietra, Pietra Grande, Pietra Marazzi, Castello Pietra
 Villa La Pietra, Castello della Pietra, Pietra di Bismantova, Domus dei Tappeti di Pietra